Les Geoplanoidea sont une super-famille de vers plats, de l'ordre des Tricladida.

Phylogénie

Références taxinomiques

Liens externes

Bibliographie 
Stimpson, 1857 : Prodromus descriptionis animalium evertebratorum, quae in Expeditione ad Oceanum Pacificum Septentrionalem a Republica Federata missa, Johanne Rodgers Duce, observavit et descripsit. Pars I, Turbellaria Dendrocoela. Proceedings of Ihe Academy of natural sciences of Philadelphia 9 .
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Notes et références 

Tricladida